Het 

 het Witte Dorp, een wijk in Rotterdam
 het Witte Dorp, een wijk in Eindhoven

Beide Witte Dorpen zijn ontworpen door een bekend architect. Het Rotterdamse Witte Dorp is ontworpen door J.J.P. Oud. Zijn woningen zijn inmiddels gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Het Eindhovense Witte Dorp is ontworpen door Dudok en heeft de status van rijksmonument.